Miguel Alonso, conjunto del nombre propio Miguel y el apellido Alonso, puede referirse a:

Personajes 
 Miguel Alonso Calvo (1913-1994), poeta español, miembro de la generación del 36, conocido como Ramón de Garciasol.
 Miguel Alonso Cordero (1952-), luchador cubano (:w:en).
 Miguel Alonso Gómez (1925-2002), musicólogo y compositor español.
 Miguel Alonso Muñiz (1942-), futbolista español.